Робледильо-де-ла-Хара () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 20,35 км². Население — 94 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Мадрида